Тесле́нко — дворянське українське прізвище.

Відомі носії 

 Тесленко Артем Володимирович (1984—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тесленко Архип Юхимович (1882—1911) — український письменник.
 Тесленко Богдан Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тесленко Віктор Петрович (1933—1990) — радянський учений в галузі фізики верхньої атмосфери.
 Тесленко Ганна Василівна (у дівоцтві Пасмур; 1911—1999) — діячка сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Тесленко Данило Ігорович - український кіберспортсмен.
 Тесленко Данило Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тесленко Денис Олександрович — український легкоатлет, майстер спорту України, член збірної України з легкої атлетики.
 Тесленко Ігор Анатолійович (1979) — український історик.
 Тесленко Ілля Олексійович (1910—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Тесленко Костянтин Макарович (1917—1988) — український письменник.
 Тесленко Лука Іванович (1916–?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Тесленко Микола Васильович (1870—1942) — адвокат, політичний діяч, депутат Державної Думи II і III скликань.
 Тесленко Олег Павлович (1932—2012) — радянський і російський театральний актор і педагог.
 Тесленко Олександр (боксер) (нар. 1992) — український боксер-професіонал.
 Тесленко Олександр Костянтинович (1949—1989) — український письменник-фантаст.
 Тесленко Олександр Миколайович (нар. 1955) — тренер легкої атлетики.
 Тесленко Олена Леонтіївна — майстер спорту Радянського Союзу, тренер.
 Тесленко Павло Огійович (1908—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Тесленко Юрій (1894—1943) — єпископ УАПЦ.
 Тесленко-Приходько Юрій Петрович (1884 (1885)—1944) — рентґенолог.

Українські прізвища
Прізвища на -енко